Об'єкти NGC
Трикутник (сузір'я)
Галактики
Області H II
Астрономічні об'єкти, відкриті 1784